Dos de Mayo (opstand), mensen van Madrid kwamen in opstand tegen de bezetting van de stad door Franse troepen
Dos de Mayo (provincie), provincie in de regio Huánuco in Peru